Ранчо лас Гарзас има више значења:

 Ранчо лас Гарзас (Темаматла), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ранчо лас Гарзас (Сиудад Ваљес), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику